{{DISPLAYTITLE:(207481) 2006 HC31}}

A (207481) 2006 HC31 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2006. április 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (207001–207500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói